Кастельс () — испанская фамилия. Известные носители:
 Кастельс, Мануэль (род. 1942) — испанский социолог-постмарксист
 Кастельс Ортега, Марк (род. 1990) — испанский футболист, полузащитник

См. также 
 Кастелс